Кивекяс () — финская фамилия. Известные носители:

 Кивекяс, Арне Францевич (1902—1982) — финский и советский легкоатлет.
 Кивекяс, Каарло Эдвард(1866—1940) — генерал-лейтенант, Верховный главнокомандующий Сил обороны Финляндии (1919).
  (1852—1893) — финский политик и фенноман.